Вес:

В физике:
 Вес — сила воздействия тела на опору или подвес.
 Удельный вес — отношение веса вещества к его объёму.
 Статистический вес, в квантовой механике и квантовой статистике — число различных квантовых состояний с данной энергией, то есть кратность состояния. Если энергия принимает непрерывный ряд значений, под Статистический вес понимают число состояний в данном интервале энергий. В классической статистике Статистический вес называют величину элемента фазового объёма системы.

В медицине:
 Аптекарский вес (также медицинский вес, нюрнбергский вес) — система мер массы, употреблявшаяся при взвешивании лекарств.

В биологии:
 Вес тела — то же, что масса тела.

В математике:
 Вес — коэффициент или число, сопоставляемое отдельным слагаемым или другим факторам.
 Весовая функция (или просто — вес) — дополнительный множитель в скалярном произведении элементов векторного пространства (непрерывное обобщение весовых коэффициентов).
 Вес топологического пространства
 Вес представления алгебры Ли в векторном пространстве

В географии:
 Вес (Wies) или Сельцо́ (siołko) — обособленный мелкий хуторок, исторический тип населённого пункта в России (в Русском царстве и Российской империи) и Польско-литовской республике.
 Вес — коммуна в Германии.
 Вес — река в России, протекает в Гайнском районе Пермского края.

Сокращение:
 ВЕС (пишется кириллицей) — вершинный спектрометр, см. также спектрометр. Источник

В быту:
 То же, что масса.
 Вес — значимость.

Персоналии:
 Вес, Беньямин (род. 1985) — немецкий хоккеист на траве.
 Вес, Серхио (род. 1994) — испанский кёрлингист и тренер по кёрлингу.